Бурцев, женская форма Бурцева — русская фамилия (могла записываться и в варианте Бурцов).

Бурцев 

 
 Бурцев, Алексей Николаевич (1919—1993) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
 Бурцов, Алексей Петрович (1783—1813) — гусарский офицер, ротмистр.
 Бурцев, Анатолий Алексеевич (род. 1944) — российский литературовед, профессор.
 Бурцев, Антон Иванович (ок. 1867 — ?) — русский революционер, социал-демократ.
 
 Бурцев, Всеволод Сергеевич (1927—2005) — учёный в области ЭВМ, педагог.
 Бурцев, Григорий Степанович (1911 — не позднее 1984) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Бурцев, Дмитрий Петрович (1923—1989) — Герой Советского Союза.
 Бурцев, Евгений Михайлович (1937—2000) — советский и российский учёный-медик.
 
 Бурцев, Кирилл Максимович (1900—1944) — Герой Советского Союза.
 Бурцев, Константин Иванович (1909—1993) — инженер-металлург, лауреат трёх Сталинских премий.
 
 Бурцев, Павел Семёнович (1918—1979) — советский метростроитель, лауреат Государственной премии.
 Бурцев, Роман Владимирович (род. 1971) — российский серийный маньяк-убийца.
 Бурцев, Сергей Иванович (род. 1933) — полковник, лауреат Государственной премии СССР.
 Бурцев, Тимофей Матвеевич (1679—1744) — российский горный инженер, один из основателей Екатеринбурга.



См. также 
 Бурцовы — дворянский род
 Бурцевка
 Бурцево
 Бурцевская